Barone, que en italiano significa barón, puede hacer referencia a:

Personas

Barone como apellido
Carmelo Barone, ciclista italiano.
Daniel Barone, director de cine y televisión argentino
Daniel Barone, abogado (medio ambiente y bioética) y doctor en derecho, argentino.
Deivis Barone, futbolista uruguayo.
Enrico Barone, economista italiano.
Eric Barone, atleta francés.
Francesco Barone, filósofo italiano.
Giulia Barone, historiadora italiana.
João Barone, músico brasileño.
Orlando Barone, periodista argentino.
Simone Barone, futbolista italiano.
Vittorio Barone Adesi, político italiano.
Massimo Barone, escritor italiano.
Piero Barone, cantante italiano.

Barone como apodo
Andrea Lo Cicero, jugador italiano de rugby apodado Il Barone.
Franco Causio, futbolista italiano apodado Il Barone.

Lugares

Barone Canavese, municipio italiano de la provincia de Turín, en el Piamonte.
Barone, montaña del cantón del Tesino, Suiza.

Miscelánea
Ray Barone, personaje de la sitcom Everybody Loves Raymond.
Teorema de Barone, teorema postulado por Enrico Barone.